Campionat del Món de Clubs de futbol
 Campionat del Món de Clubs d'hoquei patins masculí
 Copa Mundial de Clubs de bàsquet
 Campionat del Món de Clubs d'handbol